World Matchplay 2005 (darts)
 World Matchplay 2005 (golf)